Asiochaoboridae  — вымершее семейство двукрылых насекомых.

Распространение 
Все четыре известных вида найдены в залежах датируемых юрским периодом в городе Лайян в Китае.

Систематика 
Систематическое положение этого семейства среди длинноусых двукрылых не ясны. Его сближают с семействами Chaoboridae и Corethrellidae. Включает четыре вида, каждый из которых помещается в монотипический род.
 род: Asiochaoborus
 вид: Asiochaoborus tenuous Hong & Wang, 1990 — Китай (верхний юрский период)
 род: Chaoboropsis
 вид: Chaoboropsis longipedalis Hong & Wang, 1990 — Китай (верхний юрский период)
 род: Sinochaoborus
 вид: Sinochaoborus dividus Hong & Wang, 1990 — Китай (верхний юрский период)
 род: Sunochaoborus
 вид: Sunochaoborus laiyangensis Hong & Wang, 1990 — Китай (верхний юрский период)

Примечания 

†
Насекомые юрского периода
Вымершие двукрылые
†